

Presentación previa 
Robby Ginepri fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Facundo Argüello derrotó en la final a Frances Tiafoe.

Cabezas de serie 

  Facundo Bagnis (Primera ronda)
  Austin Krajicek (Primera ronda)
  Frank Dancevic (Primera ronda)
  Jason Kubler (Segunda ronda)

<ol start=5>
 ''' Facundo Argüello (Campeón)
  Bjorn Fratangelo ''(Segunda ronda)
  Somdev Devvarman ''(Segunda ronda)
  James McGee ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Tallahassee 2015